Дущенко — українське прізвище.

Відомі носії.
 Дущенко Євген Васильович (23 червня 1925 — 25 квітня 2011) — український диригент, народний артист УРСР.
 Дущенко Віктор Павлович — український фізик, професор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко